Schloßstraße 6 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schloßstraße 6 (Bad Kissingen), Bayern
 Schloßstraße 6 (Thundorf in Unterfranken), Bayern
 Pfarrhaus (Hochaltingen), Bayern
 Adventhaus (Berlin-Charlottenburg)
 Schloßstraße 6–8, siehe Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern